Вулиця Ярослави Стецько (Київ)
 Вулиця Ярослави Стецько (Надвірна)